Bov har flere betydninger:

 Stednavne
 Bov (Burkal Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Burkal Sogn, Aabenraa Kommune
 Bov (Padborg) – en landsby mellem Kruså og Padborg nær grænsen til Tyskland og et ejerlav i Bov Sogn, Aabenraa Kommune
 Bov Sogn – et sogn i Aabenraa Provsti (Haderslev Stift)
 Bov Kommune – indtil 2007 en kommune i Sønderjyllands Amt
 Bylderup-Bov – en by i Aabenraa Kommune.
 Andet
 Bov (udskæring) – skulderpartiet på et slagtet dyr
 Bov (skibsterminologi) – forenden af et skib eller båd
 Bove ud – gøre et anker klar til at lade falde

Se også 
 Slaget ved Bov – det første feltslag under Treårskrigen 1848-50, ved landsbyen Bov
 Bovport – den forreste port (åbning) på en færge
 Bovspryd – en svær stang, der peger fremad og opad fra skibets forende